

506001–506100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 506001 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 506002 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 506003 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 506004 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 506005 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 506006 || || 16 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 506007 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 506008 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 506009 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 506010 || || 8 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 506011 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 506012 || || 22 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 506013 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 506014 || || 20 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 506015 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 506016 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 506017 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 506018 || || 17 de març de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 506019 || || 25 de març de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 506020 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 506021 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 506022 || || 22 d'abril de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 506023 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 506024 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 506025 || || 28 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 506026 || || 31 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 506027 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#C7FF8F
| 506028 || || 30 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || centaure ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 506029 || || 10 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 506030 || || 24 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 506031 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 506032 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 506033 || || 13 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 506034 || || 12 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#d6d6d6
| 506035 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 506036 || || 31 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 506037 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 506038 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 506039 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 506040 || || 10 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 506041 || || 3 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 506042 || || 21 de maig de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 506043 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 506044 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 506045 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 506046 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 506047 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 506048 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 506049 || || 11 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 506050 || || 27 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 506051 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#d6d6d6
| 506052 || || 6 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 506053 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 506054 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 506055 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 506056 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 506057 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 506058 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 506059 || || 19 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 506060 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 506061 || || 26 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 506062 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 506063 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 506064 || || 19 d'abril de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 506065 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 506066 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 506067 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 506068 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 506069 || || 18 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 506070 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 506071 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 506072 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 506073 || || 27 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#FFC2E0
| 506074 || || 24 d'octubre de 2015 || WISE || WISE || APOPHA ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 506075 || || 14 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 506076 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 506077 || || 11 de setembre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 506078 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 506079 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 506080 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 506081 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#fefefe
| 506082 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#fefefe
| 506083 || || 24 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 506084 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 506085 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#FA8072
| 506086 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 506087 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 506088 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 506089 || || 5 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 506090 || || 6 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 506091 || || 19 d'abril de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 506092 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 506093 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 506094 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 506095 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 506096 || || 27 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 506097 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 506098 || || 25 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#fefefe
| 506099 || || 15 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 506100 || || 29 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

506101–506200 

|-bgcolor=#fefefe
| 506101 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 506102 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 506103 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 506104 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 506105 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 506106 || || 3 de gener de 2016 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 506107 || || 1 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 506108 || || 17 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 506109 || || 7 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#fefefe
| 506110 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 506111 || || 13 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 506112 || || 12 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 506113 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#FA8072
| 506114 || || 29 de febrer de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 506115 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 506116 || || 20 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 506117 || || 15 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 506118 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#FA8072
| 506119 || || 26 de gener de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 506120 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#C2E0FF
| 506121 || || 27 de gener de 2016 || Kepler || Kepler || cubewano ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 506122 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 506123 || || 2 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 506124 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 506125 || || 12 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 506126 || || 1 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 506127 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 506128 || || 8 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 506129 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 506130 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 506131 || || 20 de gener de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 506132 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 506133 || || 24 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 506134 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 506135 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#fefefe
| 506136 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 506137 || || 16 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 506138 || || 26 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 506139 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 506140 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 506141 || || 14 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 506142 || || 24 de març de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 506143 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 506144 || || 20 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 506145 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#fefefe
| 506146 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 506147 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 506148 || || 26 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#fefefe
| 506149 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#fefefe
| 506150 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 506151 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#fefefe
| 506152 || || 15 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 506153 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 506154 || || 17 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#fefefe
| 506155 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 506156 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#fefefe
| 506157 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 506158 || || 10 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 506159 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 506160 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 506161 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 506162 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#fefefe
| 506163 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 506164 || || 6 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#fefefe
| 506165 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 506166 || || 24 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 506167 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#fefefe
| 506168 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#fefefe
| 506169 || || 11 de febrer de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 506170 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 506171 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#fefefe
| 506172 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 506173 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 506174 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#FA8072
| 506175 || || 7 de novembre de 2012 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 506176 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 506177 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 506178 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 506179 || || 14 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 506180 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 506181 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 506182 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 506183 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 506184 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 506185 || || 4 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 506186 || || 1 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 506187 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 506188 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 506189 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#fefefe
| 506190 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 506191 || || 29 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 506192 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 506193 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 506194 || || 1 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#fefefe
| 506195 || || 15 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 506196 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 506197 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 506198 || || 11 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 506199 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 506200 || || 12 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

506201–506300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 506201 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 506202 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 506203 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 506204 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 506205 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 506206 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 506207 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 506208 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 506209 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 506210 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 506211 || || 5 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 506212 || || 12 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 506213 || || 7 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 506214 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 506215 || || 30 de juliol de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 506216 || || 17 d'abril de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 506217 || || 25 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 506218 || || 1 d'abril de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 506219 || || 10 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 506220 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 506221 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 506222 || || 15 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 506223 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 506224 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 506225 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 506226 || || 17 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 506227 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 506228 || || 14 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 506229 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#fefefe
| 506230 || || 26 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 506231 || || 24 de maig de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 506232 || || 29 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 506233 || || 9 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 506234 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 506235 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 506236 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 506237 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 506238 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 506239 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 506240 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 506241 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 506242 || || 8 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 506243 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 506244 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 506245 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 506246 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 506247 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 506248 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 506249 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 506250 || || 12 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 506251 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 506252 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 506253 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 506254 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 506255 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 506256 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 506257 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 506258 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 506259 || || 25 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 506260 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 506261 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 506262 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 506263 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 506264 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 506265 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 506266 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 506267 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 506268 || || 28 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 506269 || || 10 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 506270 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 506271 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 506272 || || 12 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 506273 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 506274 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 506275 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 506276 || || 20 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 506277 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 506278 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 506279 || || 16 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 506280 || || 20 d'octubre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 506281 || || 16 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 506282 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 506283 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 506284 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 506285 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 506286 || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 506287 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 506288 || || 2 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 506289 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 506290 || || 15 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 506291 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 506292 || || 30 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 506293 || || 18 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 506294 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 506295 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 506296 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#FA8072
| 506297 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#FA8072
| 506298 || || 3 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 506299 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 506300 || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

506301–506400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 506301 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 506302 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 506303 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 506304 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 506305 || || 11 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 506306 || || 8 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 506307 || || 24 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 506308 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 506309 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 506310 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 506311 || || 13 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 506312 || || 17 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#E9E9E9
| 506313 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 506314 || || 10 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 506315 || || 11 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 506316 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 506317 || || 23 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 506318 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 506319 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 506320 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 506321 || || 25 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 506322 || || 29 de juliol de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 506323 || || 23 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 506324 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 506325 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 506326 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 506327 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 506328 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 506329 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 506330 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 506331 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 506332 || || 14 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 506333 || || 16 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 506334 || || 19 d'abril de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 506335 || || 3 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 506336 || || 30 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 506337 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 506338 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#E9E9E9
| 506339 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 506340 || || 23 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 506341 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 506342 || || 9 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 506343 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 506344 || || 3 de juny de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 506345 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 506346 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 506347 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#FA8072
| 506348 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 506349 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 506350 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#E9E9E9
| 506351 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 506352 || || 6 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 506353 || || 23 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 506354 || || 10 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#FA8072
| 506355 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 506356 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 506357 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 506358 || || 12 de març de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 506359 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 506360 || || 28 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 506361 || || 30 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 506362 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 506363 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 506364 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 506365 || || 24 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 506366 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 506367 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 506368 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 506369 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 506370 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 506371 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 506372 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 506373 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 506374 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 506375 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 506376 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 506377 || || 21 d'agost de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 506378 || || 30 de juliol de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 506379 || || 4 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 506380 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 506381 || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 506382 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 506383 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 506384 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 506385 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 506386 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 506387 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 506388 || || 1 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 506389 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 506390 || || 29 de novembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 506391 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 506392 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 506393 || || 24 d'agost de 2011 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 506394 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 506395 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 506396 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 506397 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 506398 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#FA8072
| 506399 || || 8 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 506400 || || 30 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

506401–506500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 506401 || || 13 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 506402 || || 28 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 506403 || || 4 d'abril de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 506404 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 506405 || || 17 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 506406 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 506407 || || 1 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 506408 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#FA8072
| 506409 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 506410 || 1131 T-3 || 17 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 506411 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 506412 || || 23 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 506413 || || 4 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 506414 || || 10 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 506415 || || 3 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 506416 || || 26 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 506417 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 506418 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 506419 || || 3 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#FA8072
| 506420 || || 3 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 506421 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 506422 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 506423 || || 16 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 506424 || || 10 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#FFC2E0
| 506425 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 506426 || || 26 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#FA8072
| 506427 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#FA8072
| 506428 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 506429 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 506430 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 506431 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 506432 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 506433 || || 31 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 506434 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 506435 || || 22 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 506436 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#FFC2E0
| 506437 || || 20 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || APO ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 506438 || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#C2E0FF
| 506439 || || 16 de desembre de 2000 || Kitt Peak || M. J. Holman, B. Gladman, T. Grav || MBA (intern) ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 506440 || || 27 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#FA8072
| 506441 || || 3 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#FA8072
| 506442 || || 22 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#FA8072
| 506443 || || 3 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 506444 || || 3 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 506445 || || 27 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#FA8072
| 506446 || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 506447 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#FA8072
| 506448 || || 27 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 506449 || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 506450 || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 506451 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 506452 || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 506453 || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 506454 || || 24 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 506455 || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 506456 || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 506457 || || 23 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 506458 || || 20 de desembre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#FFC2E0
| 506459 || || 11 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 506460 || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 506461 || || 18 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 506462 || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 506463 || || 14 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 506464 || || 15 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 506465 || || 10 de juny de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#d6d6d6
| 506466 || || 14 de juny de 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 506467 || || 6 de juliol de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 506468 || || 9 d'agost de 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 506469 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 506470 || || 30 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 506471 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 506472 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 506473 || || 5 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 506474 || || 27 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 506475 || || 7 de març de 2003 || Needville || Needville Obs. ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 506476 || || 12 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 506477 || || 6 de febrer de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 506478 || || 9 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#C2E0FF
| 506479 || || 26 d'abril de 2003 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || SDO ||  —
|-id=480 bgcolor=#FA8072
| 506480 || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 506481 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 506482 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 506483 || || 28 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 506484 || || 29 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 506485 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#fefefe
| 506486 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 506487 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 506488 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 506489 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#FA8072
| 506490 || || 25 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#FFC2E0
| 506491 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 506492 || || 19 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 506493 || || 17 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 506494 || || 18 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 506495 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 506496 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 506497 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 506498 || || 19 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 506499 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 506500 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

506501–506600 

|-bgcolor=#fefefe
| 506501 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 506502 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 506503 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#FA8072
| 506504 || || 27 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 506505 || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 506506 || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 506507 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 506508 || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 506509 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 506510 || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 506511 || || 7 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 506512 || || 17 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 506513 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 506514 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#FA8072
| 506515 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 506516 || || 20 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 506517 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 506518 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 506519 || || 19 de setembre de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 506520 || || 21 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#fefefe
| 506521 || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 506522 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 506523 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 506524 || || 23 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 506525 || || 23 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 506526 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 506527 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 506528 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 506529 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 506530 || || 23 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 506531 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 506532 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 506533 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 506534 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 506535 || || 10 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 506536 || || 21 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 506537 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 506538 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 506539 || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 506540 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 506541 || || 15 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 506542 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 506543 || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 506544 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 506545 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 506546 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 506547 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 506548 || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 506549 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 506550 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 506551 || || 4 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 506552 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 506553 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 506554 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 506555 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 506556 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 506557 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 506558 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 506559 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 506560 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 506561 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 506562 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 506563 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 506564 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 506565 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 506566 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 506567 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 506568 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 506569 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 506570 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 506571 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 506572 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 506573 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 506574 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 506575 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 506576 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 506577 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 506578 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 506579 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 506580 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 506581 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 506582 || || 1 de novembre de 2005 || Apache Point || A. C. Becker ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 506583 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 506584 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 506585 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 506586 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 506587 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 506588 || || 26 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 506589 || || 28 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#FFC2E0
| 506590 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 506591 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 506592 || || 4 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 506593 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 506594 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 506595 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 506596 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 506597 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 506598 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 506599 || || 4 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 506600 || || 2 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

506601–506700 

|-bgcolor=#FA8072
| 506601 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 506602 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 506603 || || 8 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 506604 || || 9 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 506605 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 506606 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 506607 || || 22 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 506608 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 506609 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 506610 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 506611 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 506612 || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 506613 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 506614 || || 26 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 506615 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#E9E9E9
| 506616 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 506617 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 506618 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 506619 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 506620 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 506621 || || 21 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 506622 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 506623 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 506624 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 506625 || || 8 d'abril de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 506626 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 506627 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 506628 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 506629 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 506630 || || 20 de maig de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 506631 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 506632 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#fefefe
| 506633 || || 12 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 506634 || || 17 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 506635 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 506636 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 506637 || || 19 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 506638 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 506639 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 506640 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 506641 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 506642 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 506643 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 506644 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 506645 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 506646 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 506647 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 506648 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 506649 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 506650 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 506651 || || 16 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 506652 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 506653 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 506654 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 506655 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 506656 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 506657 || || 22 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 506658 || || 23 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 506659 || || 24 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 506660 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 506661 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 506662 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 506663 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 506664 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#fefefe
| 506665 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 506666 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 506667 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 506668 || || 26 de setembre de 2006 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 506669 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 506670 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 506671 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 506672 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 506673 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 506674 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 506675 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 506676 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 506677 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 506678 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 506679 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 506680 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 506681 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 506682 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 506683 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 506684 || || 11 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 506685 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#fefefe
| 506686 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 506687 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 506688 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 506689 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 506690 || || 12 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 506691 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 506692 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 506693 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 506694 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 506695 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 506696 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 506697 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 506698 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 506699 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 506700 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

506701–506800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 506701 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 506702 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 506703 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 506704 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 506705 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 506706 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 506707 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 506708 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 506709 || || 19 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 506710 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 506711 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 506712 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 506713 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 506714 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 506715 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 506716 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 506717 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 506718 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 506719 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 506720 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 506721 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 506722 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 506723 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 506724 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#fefefe
| 506725 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 506726 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 506727 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 506728 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 506729 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 506730 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 506731 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#FFC2E0
| 506732 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 506733 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 506734 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 506735 || || 10 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 506736 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 506737 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 506738 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 506739 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 506740 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 506741 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 506742 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 506743 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 506744 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 506745 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 506746 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 506747 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 506748 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 506749 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 506750 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 506751 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 506752 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 506753 || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 506754 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 506755 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 506756 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 506757 || || 17 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 506758 || || 15 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 506759 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 506760 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 506761 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 506762 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 506763 || || 28 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 506764 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 506765 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 506766 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 506767 || || 20 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 506768 || || 23 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 506769 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 506770 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 506771 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 506772 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 506773 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 506774 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 506775 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 506776 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 506777 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 506778 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#FFC2E0
| 506779 || || 22 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 506780 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 506781 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#FA8072
| 506782 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 506783 || || 13 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 506784 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 506785 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 506786 || || 16 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 506787 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 506788 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 506789 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 506790 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 506791 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 506792 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 506793 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 506794 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 506795 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 506796 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 506797 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 506798 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 506799 || || 27 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 506800 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

506801–506900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 506801 || || 11 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 506802 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 506803 || || 11 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 506804 || || 24 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 506805 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 506806 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 506807 || || 16 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#FA8072
| 506808 || || 20 de juny de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 506809 || || 13 d'agost de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#FA8072
| 506810 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 506811 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 506812 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#FA8072
| 506813 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 506814 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 506815 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 506816 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 506817 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 506818 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 506819 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 506820 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 506821 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 506822 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 506823 || || 24 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 506824 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 506825 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 506826 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 506827 || || 8 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 506828 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 506829 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 506830 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 506831 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 506832 || || 8 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 506833 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 506834 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 506835 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 506836 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 506837 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 506838 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 506839 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 506840 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 506841 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 506842 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 506843 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 506844 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 506845 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 506846 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#FA8072
| 506847 || || 8 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#d6d6d6
| 506848 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 506849 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 506850 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 506851 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 506852 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 506853 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 506854 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#d6d6d6
| 506855 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 506856 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 506857 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 506858 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#FFC2E0
| 506859 || || 8 de novembre de 2007 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 506860 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#FA8072
| 506861 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 506862 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 506863 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 506864 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 506865 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 506866 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 506867 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 506868 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 506869 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 506870 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 506871 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 506872 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 506873 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 506874 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 506875 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 506876 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 506877 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 506878 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 506879 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 506880 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 506881 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 506882 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 506883 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 506884 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 506885 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 506886 || || 14 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 506887 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 506888 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 506889 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 506890 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 506891 || || 13 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 506892 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 506893 || || 30 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 506894 || || 18 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 506895 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 506896 || || 10 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 506897 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 506898 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 506899 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 506900 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

506901–507000 

|-bgcolor=#fefefe
| 506901 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 506902 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 506903 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#d6d6d6
| 506904 || || 31 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 506905 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 506906 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 506907 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 506908 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 506909 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#d6d6d6
| 506910 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#d6d6d6
| 506911 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 506912 || || 13 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 506913 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 506914 || || 27 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 506915 || || 26 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 506916 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 506917 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 506918 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 506919 || || 7 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 506920 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 506921 || || 8 de març de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 506922 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 506923 || || 9 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 506924 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 506925 || || 25 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 506926 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 506927 || || 13 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 506928 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 506929 || || 27 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 506930 || || 29 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 506931 || || 1 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 506932 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 506933 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 506934 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 506935 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 506936 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#fefefe
| 506937 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 506938 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 506939 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 506940 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 506941 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 506942 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 506943 || || 9 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 506944 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 506945 || || 27 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 506946 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 506947 || || 14 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 506948 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 506949 || || 29 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 506950 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#FFC2E0
| 506951 || || 31 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 506952 || || 29 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 506953 || || 30 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 506954 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 506955 || || 26 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 506956 || || 31 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 506957 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 506958 || || 26 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 506959 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 506960 || || 20 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 506961 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 506962 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 506963 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 506964 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 506965 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 506966 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 506967 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 506968 || || 8 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 506969 || || 9 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 506970 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 506971 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 506972 || || 20 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 506973 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 506974 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 506975 || || 21 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 506976 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 506977 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 506978 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 506979 || || 22 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 506980 || || 28 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 506981 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 506982 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 506983 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 506984 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 506985 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 506986 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 506987 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 506988 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 506989 || || 29 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 506990 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 506991 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 506992 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 506993 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 506994 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 506995 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 506996 || || 25 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 506997 || || 23 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 506998 || || 30 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 506999 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 507000 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (505001)-(510000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)